Список был составлен Национальным институтом по прохождению контроля и качества. Он был подписан Министерством сельского хозяйства Франции 7 августа 1953 года и, после некоторых корректировок, окончательно утверждён указом от 16 февраля 1959 года. Все вина, отмеченные в списке, ныне относятся к апеласьону , выделенному в субрегионе Грав (регион Бордо) позднее, в 1987 году.

Изначально в списке было 16 виноделен, однако к 2010 году осталось лишь 14. В 1983 году семья Диллон, владеющая Château Haut-Brion, выкупила три прилегающих участка (,  и Château La Mission Haut-Brion), объединив все четыре виноградника «О-Брион» в единый конгломерат . Производство собственных вин с каждого из этих виноградников продолжалось более 20 лет, однако в 2005 году прекратился выпуск , а в 2009 году — .

Список составлен в алфавитном порядке. В отличие от классификации Бордо 1855 года, где лучшие вина дополнительно разделены на подклассы и отдельно представлены списки красных и белых вин, винодельческий синдикат Грава посчитал, что все лучшие вина региона одинаково равны между собой. У шести хозяйств знаком качества отмечены одновременно красные и белые вина, у других шести — только красные, ещё у двух (из Вильнав-д’Орнона) — одни только белые вина.  было единственным хозяйством из списка, производившим исключительно белые вина.  

Большинство современных виноделен (6 из 14) относятся к коммуне , по 2 хозяйства расположены в коммунах Пессак, Мартийак и Вильнав-д’Орнон; одной винодельней представлен Кадожак; ещё три виноградника, ныне объединённые в одно хозяйство, располагаются в Талансе. В совокупности эти винодельни производят около 20 % вин апеласьона .

См. также 
 Официальная классификация вин Бордо

Примечания

Ссылки 
 Union des Crus Classés de Graves // Syndicat des vins de Pessac-Leognan

Появились в 1959 году во Франции
Грав
Грав (винодельческий регион)